

Немчево — село в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Немчево — село в гміні Дембниця-Кашубська Слупського повіту Поморського воєводства